Тессье́ () — французская фамилия. Известные носители:
  (1895—1976) — квебекский священник и пионер кинематографа.
  (1741—1837) — французский врач и агроном.
  (1719—1781) — французский художник.
 Тессье, Огюстина (1869—1981) — французская долгожительница.
  (около (1550—1565 — после 1610) — французский композитор.
 Тессье-Лавинь, Марк (род. 1959) — канадско-американский учёный в области нейронаук.